Ма́щенко — украинская фамилия. Известные носители:
 Мащенко, Александр (род. 1985) — украинский спортсмен-паралимпиец, четырехкратный чемпион Паралимпийских Игр.
 Мащенко, Вадим Сергеевич (род. 2000) — украинский футболист.
 Мащенко, Евгений Николаевич — российский археолог Палеонтологического института РАН.
 Мащенко, Иван Гаврилович (1938—2019) — украинский тележурналист, академик Телевизионной академии Украины.
 Мащенко, Николай Павлович (1929—2013) — советский и украинский кинорежиссёр.
 Мащенко, Олег Иванович (род. 1950) — депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ третьего и четвертого созывов.
 Мащенко, Руслан Михайлович (род. 1971) — российский легкоатлет.